Hartman es un apellido, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
 Bob Hartman (1949-), también conocido como Robert Hartman, artista cristiano, guitarrista, escritor y compositor estadounidense.
 Butch Hartman (1965-), también conocido como Elmer Earl Hartman IV, animador, dibujante, productor, y director estadounidense.
 Carl Vilhelm Hartman (1862-1941), botánico, curador, y antropólogo sueco.
 Dan Hartman (1950-1994), cantante, cantautor, y productor discográfico estadounidense.
 Elizabeth Hartman (1943-1987), actriz de cine, teatro y televisión estadounidense.
 Kevin Hartman (1974-), también conocido como Kevin Eugene Hartman, futbolista estadounidense (ya retirado) que jugó como guardameta.
 Phil Hartman (1948-1998), también conocido como Philip Edward Hartmann, actor canadiense.